Vila Meã pode ser:
 Vila Meã - vila do concelho de Amarante, Portugal
 Atlético Clube de Vila Meã - associação desportiva sediada nesta vila
 Vila Meã - freguesia no concelho de Vila Nova de Cerveira, Portugal.
 Vila Meã - aldeia do concelho de Bragança, freguesia de Deilão, pertencente ao Parque Natural de Montesinho, Portugal.
 Vila Meã -  aldeia que pertence a freguesia de São Tomé do Castelo no concelho de Vila Real, Portugal.

Desambiguação